Miejscowości w USA:
 Foxhome – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Wilkin
Gminy w USA:
 Foxhome (ang. Foxhome Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Wilkin